{{Ficha de noble
|nombre = Birgitta Bernadotte
|título = Princesa de Suecia
|imagen = Princess Birgitta.jpg
|tamaño de imagen = 
|epígrafe = La princesa en la boda de Magdalena de Suecia y Christopher O'Neill.
|otros títulos =*Princesa de Hohenzollern 
|nombre completo = Brígida Ingeborg Alicia Bernadotte (en sueco: Birgitta Ingeborg Alice Bernadotte)
|residencia = Mallorca, España
|coronación = 
|fecha de nacimiento = 
|lugar de nacimiento = Palacio de Haga, SolnaEstocolmo, 
|fecha de defunción =  
|lugar de defunción = 
|lugar de entierro = 
|fecha de entierro = 
|predecesor = 
|sucesor = 
|suc-tipo = 
|heredero = 
|consorte = 
|descendencia =
Carl Christian von Hohenzollern
Désirée von Hohenzollern
Hubertus von Hohenzollern
|casa real = Bernadotte
|himno real = 
|padre = Gustaf Adolf Bernadotte
|madre = Sibila de Sajonia-Coburgo-Gotha
|escudo = Armoiries de la Princesse Brigitte de Suede.svg
|religión = Iglesia de Suecia
}}
La princesa Brígida de Suecia (nacida Birgitta Ingeborg Alice; Solna, 19 de enero de 1937) es una princesa de Suecia desde su nacimiento, cómo la segunda de los hijos de los difuntos príncipes Gustavo Adolfo de Suecia y Sibila de Sanjonia-Coburgo-Gotha, y por consiguiente, hermana mayor del actual rey de Suecia, Carlos XVI Gustavo. Es también, por lo tanto, miembro de la familia real sueca de la Casa Real de Bernadotte. Ocupa un puesto en la línea de sucesión al trono de Suecia. Por su matrimonio, fue también pretendiente a princesa consorte de Hohenzollern-Sigmaringe. Tras el fallecimiento de su marido, pasó a ser viuda del pretendiente a príncipe Juan Jorge de Hohenzollern-Sigmaringen. Tiene el tratamiento de Su Alteza Real''.

Biografía 

 

Nació el 19 de enero de 1937  en el Palacio de Haga, en Estocolmo, siendo la segunda hija del príncipe heredero Gustavo Adolfo de Suecia y de su esposa, la princesa Sibila de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Recibió el mismo nombre que la santa patrona de Suecia, Brígida de Suecia.

Por ser la única de sus hermanas en contraer matrimonio con un príncipe, ha mantenido sus títulos reales y posición inherentes a su condición de princesa de Suecia, manteniendo el tratamiento de Alteza Real.

Los príncipes se separaron en 1990, aunque continuaron casados hasta la muerte del príncipe Juan Jorge el 2 de marzo de 2016.

Es miembro honorario de la Real Asociación Sueca de Golf, actualmente tiene su residencia en la isla de Mallorca, en España donde tiene su propio torneo de dicho deporte en Mallorca, el Torneo de Golf Princesa Brígida. Cada año celebra en la isla la festividad de Santa Lucía y el Día Nacional de Suecia.

Matrimonio y descendencia 

En 1959 realizó una visita a sus amigos y parientes en Alemania, y en una fiesta conocería al pretendiente a príncipe Juan Jorge de Hohenzollern-Sigmaringen, hijo de los destronados príncipes Federico de Hohenzollern-Sigmaringen y de la princesa Margarita de Sajonia. El 15 de diciembre de 1960 la pareja anunció su compromiso. El 25 de mayo de 1961 se celebró la boda civil en el Palacio Real de Estocolmo y el 31 de julio del mismo año en la iglesia de San Juan del castillo familiar de los Hohenzollern, en Sigmaringen. El matrimonio tuvo tres hijos:

 Carlos Cristián de Hohenzollern (nacido el 5 de abril de 1962).
 Deseada Margarita de Hohenzollern (nacida el 27 de noviembre de 1963).
 Huberto Gustavo de Hohenzollern (nacido el 10 de junio de 1966).

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas suecas 
  Dama de la Orden de los Serafines (22/03/1952).
  Miembro de la Real Orden familiar del Rey Carlos XVI Gustavo (1973).
  Medalla Conmemorativa del 50 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (30/04/1996).
  Medalla Conmemorativa del Enlace de la Princesa Heredera Victoria con Daniel Westling (19/06/2010).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Rubí del Rey Carlos XVI Gustavo (15/09/2013).
  Medalla Conmemorativa del 70 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (30/04/2016).

Ancestros

Referencias 

Personas de Estocolmo
Nobles de Suecia del siglo XX
Nobles de Suecia del siglo XXI
Familia Real Sueca
Nobles de Alemania del siglo XX
Princesas de Suecia (casa de Bernadotte)
Damas de la Orden de los Serafines
Princesas de Hohenzollern-Sigmaringen
Luteranos de Suecia